Хальч () — посёлок и железнодорожная станция (на линии Жлобин — Гомель) в Староруднянском сельсовете Жлобинского района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 13 км на юго-восток от Жлобина, 80 км от Гомеля. Железнодорожная станция — на юго-востоке.

Транспортная сеть 
Транспортные связи по просёлочной, а затем автомобильной дороге Бобруйск — Жлобин. Планировка состоит из прямолинейной улицы с тремя переулками, ориентированной с юго-востока на северо-запад. Застройка кирпичная и деревянная, преимущественно усадебного типа.

История 
Основан после ввода в действие Либаво-Роменской железной дороги в ноябре 1873 года, когда здесь начала работу железнодорожная станция, на ней ежегодно грузилось до 700 тыс. пудов лесных грузов. В 1897 году на железнодорожной станции находилось 1 здание. В 1909 году в Староруднянской волости Рогачёвского уезда Могилёвской губернии.

Во второй половине 1920-х годов организована сельскохозяйственная артель «Хальч», работали кузница, тракторная мельница. В 1931 году начала действовать Хальчанская МТС (размещалась в посёлке Бобовский (в настоящее время не существует). Во время Великой Отечественной войны оккупанты сожгли 16 дворов, убили 8 жителей. 10 жителей погибли на фронте. Согласно переписи 1959 года в составе колхоза имя С. М. Кирова (центр — деревня Старая Рудня). Работают начальная школа, общежитие, лесничество.

Население

Численность 
 2004 год — 93 хозяйства, 650 жителей.

Динамика 
 1909 год — 6 дворов, 40 жителей, на железнодорожной станции — 5 дворов, 39 жителей.
 1925 год — 17 дворов.
 1940 год — 58 дворов, 240 жителей.
 1959 год — 374 жителя (согласно переписи).
 2004 год — 93 хозяйства, 650 жителей.

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Жлобинского района